Die Welsh Open 2011 waren ein Snooker-Turnier der Snooker Main Tour, das vom 14. bis 20. Februar 2011 in Newport ausgetragen wurde.

John Higgins verteidigte seinen Titel mit einem 9:6 über Stephen Maguire in einem rein schottischen Finale.

Im Achtelfinale gelang Stephen Hendry das 77. offizielle Maximum Break im Spiel gegen Stephen Maguire. Für Hendry selbst war es das zehnte Maximum Break seiner Karriere, womit er sich zu diesem Zeitpunkt mit Ronnie O’Sullivan Platz 1 in der Liste der Spieler mit den meisten Maximum Breaks teilte.

Preisgeld

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 8. bis 11. Februar 2011 in der World Snooker Academy in Sheffield statt.

Century-Breaks

Einzelnachweise 

2011
Snookerveranstaltung 2011
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre